Тења је насеље у источној Славонији, у саставу града Осијека, у Осјечко-барањској жупанији, Република Хрватска.

Историја 
Тења је била општина у Даљском изборном срезу 1885. године са пописаних 1936 душа.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Тења је имала 7.376 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Тења је имало 7.663 становника, следећег националног састава:

Попис 2011. 
Према попису из 2011. године, у Тењи живи 7.376 становника, распоређених по етничкој структури:
 Хрвата 5.251 (71,19%)
 Срба 1.903 (25,8%)
 Мађара 46 (0,62%)
 Рома 37 (0,5%)
 Бошњака 16 (0,22%)
 Словака 16 (0,22%)
 осталих 107 (1,45%)

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Осијек
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Осјечко-барањској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Бивша српска насеља